Eduard de Courtenay (1377-1419) - graaf van Devon
 Eduard de Courtenay (1385-1418) - edelman